Saint-Coutant (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Coutant (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes